ELD peut désigner :
 Europe libertés démocratie, l'ancien nom du groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe, un groupe parlementaire du Parlement européen ;
 entreprise locale de distribution d'électricité et de gaz en France ;
 Ernest Le Deley, éditeur et imprimeur de cartes postales.